Dâmbovicioara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Dâmbovicioara (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
Dâmbovicioara (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița